Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 11 человек, в том числе, впервые — одна женщины.

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 9

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года